Radio kan syfta på:

 Radio – trådlös teknik för överföring av signaler genom modulering av elektromagnetiska vågor
 Radiovågor – den mest lågfrekventa formen av elektromagnetisk strålning
 Radiosändare – 
 Radioapparat – 
 Rundradio – distribution av signaler för ljudradio (radio) och bilder (television)
 Trådradio – en äldre metod för att överföra radioprogrammen via telefonnätet eller elnätet
 Radio (medium) – massmedium grundat på radioteknik
 Radiostation – 
 Radiokanal – en programtjänst som sänder radio
 Radioprogram – kan innehålla olika slags ljud
 Radiosingel – en singelskiva framtagen för radiostationer
 Radioproducent – en produktionsledande yrkesgrupp inom radioproduktion
 Radioman – 
 Radiopratare –  en person som leder ett radioprogram
 Radio (TV-program) – ett TV-program som 2001 gick i Kanal 5
 Radio (film) – en amerikansk film från 2003
 "Radio" (singel) – en singel av Rammstein från 2019

Se även
 Radioaktivitet